SSL steht für:

Informatik:
 Secure Sockets Layer, die alte Bezeichnung für Transport Layer Security, ein Netzwerkprotokoll zur sicheren Übertragung von Daten
 Schüler, Studierende und Lehrkräfte, ein Lizenzmodell für Software
 Rane Serato Scratch Live, eine Vinyl-Emulator-Software von Rane 
 Syntax/Semantic Language, eine Programmiersprache
 Storage Structure Language, eine Speicherstruktur-Beschreibungssprache bei Datenbanken

Medizin:
 Scheitel-Steiß-Länge, die Größe eines Fetus
 Steinschnittlage, eine Patientenlagerung für chirurgische Eingriffe am Unterleib
 Stabile Seitenlage, Aspirationsschutz bei bewusstlosen Patienten

Technik:
 Siemens-Schuckert-Luftschiff, siehe Siemens-Schuckert I
 Solid State Lighting, die Beleuchtung mit Lichtquellen der Halbleiterelektronik
 Single Station Location, Standortbestimmung eines HF-Senders mittels eines einzigen Peilers
 Standard sea level, Standardbedingungen der Atmosphäre auf Meereshöhe

Wirtschaft:
 Solid State Logic, weltgrößter Hersteller analoger und digitaler Audiokonsolen im Studio- und Broadcastbereich
 Space Systems/Loral, ein amerikanisches Raumfahrtunternehmen
 SSL International, ein britischer Konsumgüterhersteller im Eigentum von Reckitt Benckiser

Sonstiges:
Sichtbare Sliplinie
Strana slobody, slowakische politische Partei
Strandfaraskip Landsins, die staatliche Regionalverkehrsgesellschaft der Färöer
Sunshine live, ein Radiosender
Suomen Suunnistusliitto, der finnische Orientierungslaufverband
Space Sciences Laboratory, ein Weltraumforschungsinstitut der University of California, Berkeley, Kalifornien (USA)
Sonnenstaatland, ein Satire- und Aufklärungsprojekt über die Reichsbürgerszene
Svenska Superligan, die höchste Unihockeyliga in Schweden

ssl steht für:
 Westsisaala (ISO-639-3-Code), Dialekt von Sisaala (Sprache) in Burkina Faso

SSL